Açor — ave de rapina da espécie Accipiter gentilis
Açores — arquipélago do Atlântico Norte
Açores (Aguiar da Beira) — aldeia do concelho de Aguiar da Beira
Açores (Albergaria-a-Velha) — aldeia do concelho de Albergaria-a-Velha
Açores (Celorico da Beira) — freguesia do concelho de Celorico da Beira
Serra dos Açores — serra situada no limite da freguesia das Medas, termo da cidade do Porto

Desambiguações de topônimos